Sakoi ist der Familienname folgender Personen:

 Masayuki Sakoi (* 1974), japanischer Regisseur und Animator
 Shin’ya Sakoi (* 1977), japanischer Fußballspieler